Пахомовичи — урочище, упразднённый населённый пункт (до 2019 года — деревня) в Усвятском районе Псковской области России. Находится на территории Усвятской волости.

География 
Находится на юге региона, в северо-западной части района, в лесной местности, вблизи государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область).

Уличная сеть не развита.

Население

История 
Во время Великой Отечественной войны деревня находилась в оккупированной зоне. 27 сентября 1942 года 4-й ударная армия, "47 сд — В 8.45, после 30 минут артиллерийской подготовки из района Пахомовичи начал наступление б-н пехоты противника на высоту 177.8

С января 1995 года до сентября 2019 года деревня Пахомовичи входила в Усвятскую волость.

Законом Псковской области от 20 сентября 2019 года деревня Пахомовичи была упразднена (исключением из перечня населённых пунктов Усвятской волости), став урочищем Пахомовичи.

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Усвятского района